Тихий Ключ:

 Тихий Ключ — деревня в Башкортостане
 Тихий Ключ — деревня в Удмуртии